World Challenge de Dakar 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbędzie się 15 czerwca 2014 w senegalskim Dakarze. Zawody będą kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w Afryce
2014 w lekkoatletyce
2014
Lekkoatletyka w Senegalu